Satyrium — международное научное (латинское) название двух таксонов:
 Satyrium (животное) — род бабочек,
 Satyrium (растение) — род растений семейства Орхидные.